Бару́н-Хемчи́кский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — село Кызыл-Мажалык.

География 
Кожуун расположен на западе республики.

Важнейшая река — Хемчик с притоками Барлык, Аян-Хем.

Барун-Хемчикский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Население 

Самый густонаселённый кожуун республики ( чел./км²). На территории кожууна расположен второй по величине населённый пункт республики — город Ак-Довурак (находится в республиканском подчинении), который от Кызыл-Мажалыка отделяет всего 4 км и мост через реку Хемчик.

 Национальный состав
Подавляющее большинство жителей — тувинцы.

Муниципально-территориальное устройство 
В Барун-Хемчикском кожууне девять населённых пунктов в составе девяти сельских поселений:

Экономика 
Пищевая промышленность; выращивание зерновых, овцеводство.

Транспорт 
Автодороги связывают кожуун с Хакасией, Бай-Тайгинским, Монгун-Тайгинским и Дзун-Хемчикским кожуунами.

Достопримечательности 
 Каменное изваяние «Чингисхан» в степи под Кызыл-Мажалыком.
 Горы Кызыл-Мажалык (кызыл-красный, мажалык-холм, сопка) и Адыр-Мажалык (раздвоенная гора)

Примечания